Mesapamea lilacina är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1911. Mesapamea lilacina ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
lilacina